Łubki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Łubki, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łubki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Łubki, un village dans la voïvodie de Silésie